Clinica – disciplina delle scienze sanitarie indirizzata allo studio diretto del malato e al conseguente trattamento terapeutico
 Clinica – struttura sanitaria simile a un ospedale
 Clinica – una delle metodologie della epistemologia
 Clinica – metodologia pedagogica orientata alla singolarità della persona